Antias steht für:
 Fortuna (lat. „Glück“, „Schicksal“; Fors Fortuna: „Macht des Schicksals“; Beiname Antias)

Antias ist der Name folgender Personen:
 Aulus Furius Antias, antiker römischer Dichter
 Valerius Antias, römischer Historiker